В этой статье представлен список известных людей, умерших в 910 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 910 году

Январь 
 26 января —  — китайский поэт

Май 
 6 мая —  — имп6ратрица-консорт Японии, жена и вдова императора Сэйва
  — аббасидский губернатор Исфахана (896–900) и Египта (905—910)

Июнь 
 2 июня — Ришильда Прованская — королева-консорт Западно-Франкского королевства (869—877), вторая жена Карла II Лысого
 22 июня
 Гебхард — герцог Лотарингии (903—910), граф Веттерау (909—910) и Рейнгау (897—906); погиб в битве с венграми
 Герхард I — граф Меца (?—910); погиб в битве против баварской армии

Июль 
  — принц и военный губернатор Ханьданя китайских династий Тан и Поздняя Лян
 31 июля —  — принц и военачальник китайских династий Тан и Поздняя Лян

Август 
 5 августа
 Ингвэр — король Йорка (902—910); погиб в битве при Теттенхолле
 Хальфдан — король Йорка (902—910); погиб в битве при Теттенхолле
 Эовилс — король Йорка (902—910); погиб в битве при Теттенхолле

Декабрь 
 20 декабря — Альфонсо III Великий — король Астурии (866—910); умер после отречения.
 23 декабря — Наум Охридский — болгарский святой, особо почитаемый в современных Болгарии и Македонии.

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аделен из Се — святой епископ Се (884—910).
 Андроник Дука — византийский полководец и мятежник
 Атену́льф I Вели́кий — князь Капуи (887—910), князь Беневенто (900—910)
  — китайский поэт
  — византийский генерал
 Ингольф Арнарсон — знатный норвежец, в конце IX века переселившийся в Исландию со своей дружиной и основавший на острове первые поселения. Дата смерти предположительна
 Исхак ибн Хунайн — арабский врач и переводчик, сын Хунайн ибн Исхака
  — китайский военный губернатор Ганьчжоу (885—910)
 Луп I Донат — граф Бигорра (ок 870—ок 910) Дата смерти предположительна
  — китайский военный губернатор Цанчжоу китайских династий Тан и Поздняя Лян, убит братом Лю Шоууаном
  — последний тахиридский убернатор Хорасана (862—873) и Багдада (885—889)
  — правитель Гурджара-Пратихара {890—910)
 Мунцимир — князь Хорватии (892—910)
 Сосэй — японский поэт и буддийский монах.
 Турф-Эйнар Рёгнвальдссон — ярл Оркнейских островов(893—910)
 Яшоварман I — император Кхмерской империи (889—910)

См. также 
 Список умерших в 909 году
 Список умерших в 911 году

910